

Persone
 Andrea Ballerini (1973) – pilota motociclistico italiano
 Carlo Ballerini (1901–...) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 David Ballerini (1973) – regista italiano, autore del film Il silenzio dell'allodola
 Davide Ballerini (1994) – ciclista su strada italiano
 Edoardo Ballerini – (1970) – attore, regista e sceneggiatore statunitense
 Elena Ballerini (1984) –  conduttrice televisiva, cantautrice e attrice italiana
 Fortunato Ballerini (1852-1940) – dirigente sportivo italiano 
 Franco Ballerini (1964-2010) – ciclista su strada e dirigente sportivo italiano
 Lanciotto Ballerini (1911-1944) – partigiano italiano
 Luigi Ballerini (1940) – scrittore, poeta e traduttore italiano
 Luigi Ballerini (1963) – psicoanalista e scrittore italiano
 Paolo Angelo Ballerini (1814-1897) – patriarca cattolico italiano 
 Piero Ballerini (1901-1955) – regista italiano

Altro
 Ballerini – album di Kelsea Ballerini del 2020
 Ballerini - Dietro il sipario – programma televisivo del 2013
 I tre ballerini – dipinto a olio su tela di Pablo Picasso

Pagine correlate 
 Ballerina